

Miejscowości w Polsce 
 Siekierzyńce – wieś w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim

Miejscowości na Ukrainie
 Siekierzyńce – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim
 Siekierzyńce − wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim
 Siekierzyńce − wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim
 Siekierzyce − wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskm

Przypisy